SU Wiener FV er en østrigsk floorballklub stiftet i 1998 med sæde i Wien. Klubben er mestre fra den østrigske Bundesliga på damesiden i sæsonen 07/08 og de sluttede som nr. to samme sæson på herresiden efter et nederlag til TVZ Wikings i finalerunden.

Med damemesterskabet kvalificerede holdet sig til EuroFloorball Cup-kvalifikation 2008, der afholdes i Bratislava.

Spilletrup

Eksterne henvisninger 
Officiel hjemmeside

Floorballklubber fra Østrig
Sport i Wien